Bodrež je lahko:
 Bodrež - naselje v  občini Kanal ob Soči
 Bodrež - naselje v  občini Šmarje pri Jelšah